Kraftwerk Limay steht für:

 Kraftwerk Limay (PEI), GuD-Kraftwerk in der Stadtgemeinde Limay, Provinz Bataan, Philippinen
 Kraftwerk Limay (SCPC), Kohlekraftwerk in der Stadtgemeinde Limay, Provinz Bataan, Philippinen